Miejscowości w Polsce:
 Stare Zalesie – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo 
 Stare Zalesie – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki
 Stare Zalesie – dawna nazwa wsi Zalesie w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki